Zastava M77 — югославский пулемёт компании «Застава Оружие», созданный на основе автомата Калашникова. Отличается очень высокой надёжностью.

Особенности 
 Надёжный предохранитель, предотвращающий преждевременную стрельбу.
 Ствол из холодной стали, устойчивый к перегреву и загрязнениям. Проделанные отверстия продлевают срок службы оружия.
 Переводчик огня с тремя режимами (одиночная стрельба, непрерывная стрельба, предохранитель): возможность стрельбы и для правшей, и для левшей.
 Раскладные сошки, позволяющие лучше прицеливаться при стрельбе.
 Механический прицел с возможностью установки оптического прицела.
 Приклад и цевьё изготовлены из бука.
 Магазины на 20 патронов, используются американские патроны 7,62×51 мм.

Прилагаемые аксессуары 
 Штык-нож
 Приспособление для стрельбы холостыми
 Набор для чистки
 Баночка с маслом
 Шомпол
 Ремень
 4 магазина на 20 патронов

Ссылки 
 Страница на сайте «Застава Оружие» 

M77
Ручные пулемёты
Пулемёты Сербии
Пулемёты Югославии